Stanton può riferirisi a:

Aziende
 Stanton Magnetics – azienda produttrice di apparati audio

Geografia 
 Regno Unito
 Stanton – parrocchia civile del Derbyshire
 Stanton – parrocchia civile del Gloucestershire
 Stanton – parrocchia civile dello Staffordshire
 Stanton – parrocchia civile dello Suffolk
 Stanton by Bridge – parrocchia civile del Derbyshire
 Stanton by Dale – parrocchia civile del Derbyshire
 Stanton Drew – parrocchia civile del Somerset
 Stanton Fitzwarren – parrocchia civile del Wiltshire
 Stanton Harcourt – parrocchia civile dell'Oxfordshire
 Stanton Lacy – parrocchia civile dello Shropshire
 Stanton Long – parrocchia civile dello Shropshire
 Stanton on the Wolds – parrocchia civile del Nottinghamshire
 Stanton St. Bernard – parrocchia civile del Wiltshire
 Stanton St. Gabriel – parrocchia civile del Dorset
 Stanton St. John – parrocchia civile dell'Oxfordshire
 Stanton St. Quintin – parrocchia civile del Wiltshire
 Stanton-under-Bardon – parrocchia civile del Leicestershire
 Stanton upon Hine Heath – parrocchia civile dello Shropshire
 Stati Uniti d'America
 Stanton – città della Contea di Orange, California
 Stanton – capoluogo della Contea di Mercer, Dakota del Nord
 Stanton – area non incorporata della Contea di New Castle, Delaware
 Stanton – città della Contea di Montgomery, Iowa
 Stanton – capoluogo della Contea di Powell, Kentucky
 Stanton – township della Contea di Houghton, Michigan
 Stanton – city della Contea di Montcalm, Michigan
 Stanton – città della Contea di Stanton, Nebraska
 Stanton – città della Contea di Haywood, Tennessee
 Stanton – città della Contea di Martin, Texas
 Stanton – città della Contea di Dunn, Wisconsin
 Stanton – città della Contea di St. Croix, Wisconsin

Persone 
 Andrew Stanton – animatore, regista e sceneggiatore statunitense
 Edwin McMasters Stanton – politico statunitense
 Edwin Stanton Porter – regista statunitense
 Elizabeth Cady Stanton – attivista statunitense
 Eric Stanton – illustratore e autore di fumetti statunitense
 Giancarlo Stanton – giocatore di baseball statunitense
 Harry Dean Stanton – attore statunitense
 Sarah Stanton – tastierista britannica